FMG steht für:
 Fernmeldegesetz (Deutschland), bis 1997 Vorläufer des Telekommunikationsgesetzes, siehe Telekommunikationsgesetz (Deutschland)
 Flughafen München GmbH, Betreibergesellschaft des Flughafens München
 Fortescue Metals Group, australisches Bergbauunternehmen
 Forum Media Group, Medienunternehmen mit Sitz in Merching bei Augsburg
 Franc Malagasy, bis 2005 Währung in Madagaskar
 Franz-Marc-Gymnasium (Markt Schwaben), Gymnasium in Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Franz-Miltenberger-Gymnasium, Gymnasium in Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Freie Missionsgemeinde, siehe Vereinigung Freier Missionsgemeinden
 Futtermittelgesetz, siehe Futtermittel
 Bahnhof Mainz-Gustavsburg (DS100-Code)

Abkürzung